benaming voor een noviteit; iets wat er het eerste is, of het nieuwtje dat iemand als eerste weet te brengen (ook Engels scoop) zie Primeur (noviteit).
 Primeur (groente), de eerste lichting van een gewas, nog voor het seizoen daadwerkelijk begonnen is.
 Voor de uitleg van het begrip primeur in de journalistiek zie Nieuws.
 de naam van de eerste krant voor de Nederlandse jeugd, zie Primeur (krant)